The Concert (engl. für Das Konzert) ist der Titel folgender Filme:

 The Concert (1961), australischer Fernsehfilm von Joseph Schull 
 The Concert (1974), britischer Kurzfilm von Claude Chagrin
 The Concert (2002), kanadischer Fernsehfilm von Paul Aspland 
 The Concert (2007), US-amerikanischer Film von Ronald Drake und Sheila Thompson 

Siehe auch:
 Das Konzert